La Serie C2 1989-1990 è stata la 12ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 17 settembre 1989 ed è terminata il 7 giugno 1990.

Stagione

,  e  non si iscrivono al campionato per motivi economici. Al loro posto sono state ripescate ,  e .

Il G.S. Telgate si fonde con l'A.C. Pro Palazzolo dando vita al A.C. Palazzolo-Telgate.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1990-1991.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1990-1991.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Pontedera e Novara terminarono il campionato a pari punti. Si disputò uno spareggio salvezza. Ad avere la meglio fu il Pontedera.
Il Novara fu poi ripescato in Serie C2 1990-1991.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1990-1991.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1990-1991.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1990-1991.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1990-1991.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Bisceglie fu poi ripescato in Serie C2 1990-1991.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1990-1991.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1990-1991.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Martina fu poi ripescato in Serie C2 1990-1991.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989